Kia K — модельный ряд автомобилей Kia Motors:

 Kia K2
 Kia K3
 Kia K4
 Kia K5
 Kia K7
 Kia K8
 Kia K9

K